Tri brata (Riga), 3 srednjovjekovne stambene zgrade u Rigi
 Tri brata (Chagos), tri otočićs u otočju Chagos, na otolu Veliki Chagos